In 1951/52 werd het vijfde kampioenschap gespeeld van de Oberliga West, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Rot-Weiss Essen werd kampioen en Schalke 04 vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Essen werd tweede in zijn groep en Schalke laatste.

Eindstand

Promotie-degradatie eindronde

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1951/52
Oberliga West